Ромбоид — параллелограмм, в котором смежные стороны имеют разные длины, и углы не являются прямыми.

Параллелограмм с равными сторонами (равносторонний) называется ромбом, но не ромбоидом.

Параллелограмм с прямыми углами называется прямоугольником, и тоже не является ромбоидом.

Термин ромбоид в настоящее время часто применяется к параллелепипедам, сплошным телам с шестью гранями, где каждая грань — это параллелограмм, и противоположные грани лежат в параллельных плоскостях.

Некоторые кристаллы имеют форму трёхмерных ромбоидов. Эти тела также иногда называют ромбоидными призмами. Термин часто используется в научной терминологии, как в двух-, так и в трёхмерном понимании.

Четырёхугольники